Boczów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Boczów, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Boczów, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne